The Keeper of the Light – film del 1909 della Edison
 The Keeper of the Light – film del 1914 diretto da Arthur Ellery Thanhouser Film Corporation (con il nome Princess)